Le Retour peut désigner :

Littérature

Nouvelle 

 Le Retour est une nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1884 dans le recueil Yvette ;
 Le Retour est une nouvelle de Joseph Conrad publiée en 1898 dans le recueil Inquiétude.

Roman 

 Le Retour est un roman de Michel Droit publié en 1964 ;
 Le Retour est un roman de Simon R. Green ;
 Le Retour est le  du Cycle de la Terre des origines de Orson Scott Card.
 Le Retour est un roman de Bernhard Schlink publié en 2007

Bande dessinée 

 Le Retour est un album de bande dessinée de la série Les Cosmonautes du futur publié en 2001.

Théâtre 
Le Retour est une pièce de théâtre de Robert de Flers et Francis de Croisset représentée pour la première fois le  au théâtre de l'Athénée
Le Retour est une pièce de théâtre de Harold Pinter créée en 1965

Cinéma 

 Le Retour  (Homecoming) est un film américain de Mervyn LeRoy, sorti en 1948 ;
 Le Retour est un film québécois de Bernard Devlin, sorti en 1956 ;
 Le Retour (Coming Home) est un film américain d'Hal Ashby sorti en 1978, ayant obtenu trois Oscars ;
 Le Retour (The Comeback) est un film britannique de Pete Walker sorti en 1978
 Le Retour est un film de Josée Dayan et Serge Elissalde, sorti en 1990 ;
 Le Retour (Homecoming) est un film américain de Mark Jean sorti en 1995 ;
 Le Retour (Vozvrashcheniye), est un film russe d'Andreï Zviaguintsev sorti en 2003, Lion d'or de la Mostra de Venise la même année.

Télévision 

 Le Retour, film-documentaire français d'Henri Cartier-Bresson racontant le retour des prisonniers après la Seconde Guerre mondiale diffusé en 1945 ;
 Le Retour, téléroman québécois ;
 Le Retour (The Return), série télévisée anglaise diffusée en 2003 ;
 Le Retour, titre d'un épisode de la série La Quatrième Dimension.

Musique 
 Le Retour, une œuvre pour chœur et piano d'Augusta Holmès, composée en 1868 ;
Le Retour, une chanson d'Émile Gardaz et Géo Voumard interprétée par Jean Philippe, sortie en 45 tours en 1962 ;
 Le Retour, un album de Gilbert Bécaud, sorti en 1987.

Voir aussi